Cherubino Comini, calciatore e allenatore di calcio italiano
Federico Comini, politico e avvocato italiano
Gianni Comini, calciatore, dirigente sportivo e allenatore di calcio italiano
Giovanni Comini, politico italiano
Giuseppe Comini, schermidore italiano
Leone Comini, giornalista e scrittore italiano
Ludwig von Comini, farmacista, enologo e agronomo austriaco
Stefano Comini, pilota automobilistico svizzero

Pagine correlate
Comino